Gorica puede referirse a:
 Gorica (Duga Resa), localidad de Croacia en  el ejido de la ciudad de Duga Resa.
 Gorica (Pag), localidad de Croacia en el ejido de la ciudad de Pag. 
 Gorica (Rasinja), localidad de Croacia en el municipio de Rasinja. 
 Gorica (Sukošan), localidad de Croacia en el condado de Zadar.
 Gorica, ciudad de Italia.